Skärgårdsvägen kan syfta på:
 Skärgårdsvägen – en landsväg i Finland, se Regionalväg 180
 Ab Skärgårdsvägen – Saaristotie Oy, som trafikerade längs vägen, se Skärgårdsvägens buss
 Skärgårdsvägen, Värmdö – en väg i Värmdö kommun
 Gamla skärgårdsvägen – en väg i Gustavsberg, Värmdö kommun